Прюдо́мм или Прюдом (, устар. Prud’hommes) — термин французского происхождения.

Персоналии
 Прюдомм, Жан (1732—1795) — швейцарский живописец.
 Прюдомм, Кристиан (род. 1960) — бывший французский журналист и с 2007 года нынешний директор Тур де Франс.
 Прюдом, Луи-Мари (Louis-Marie Prudhomme; 1752—1830) — французский журналист.
 Прюдом, Марсель (1930—2017) — канадский политик, депутат Палаты общин и сенатор.
 Прюдомм, Мишель (род. 1959) — бельгийский футболист, вратарь.
 Сюлли-Прюдом (1839—1907) — французский поэт и эссеист, первый лауреат Нобелевской премии по литературе (1901).

Другое
 Прюдомм — литературный персонаж; тип самодовольного и ничтожного буржуа XIX века, созданный Анри Моннье.
 Прюдомм (суд) (Conseil de prud’hommes; с 1296) — французский особый судебный орган, рассматривающий трудовые споры при увольнении и разрыве контракта.

См. также 
 Прюдон

Примечания